Алексис Миар (; род. 20 февраля 1992 года в Париже, Франция) — французский фигурист, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски. Они — бронзовые призёры чемпионата Франции 2012 года. По состоянию на июнь 2011 года занимают 27-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Семья 
Алексис родился в Париже. Он имеет 2 старших братьев. В настоящее время живёт и тренируется в Лионе.

Карьера 
Алекс начал заниматься фигурным катанием в возрасте 8 лет. Он думал что его пригласили в секцию хоккея. Своё обучение он начал на катке «Cergy» не далеко от Парижа в одной группе с Флораном Амодио, однако многие говорили ему что он больше подходит для танцев чем для одиночного катания. В сентябре 2008 года он переехал в Лион к Мюриэль Зазуи и начал своё обучение танцам на льду.

В марте 2009 года Алексиса поставили  в пару с Тиффани Загорски. Эту пару, в первый год многие специалисты называли бесперспективной. Однако, к сезону 2010—2011 они подошли в очень хорошей форме и после 4-го места на этапе юниорского Гран-при в румынском Брашове они взяли серебро в Чехии. На юниорском чемпионате мира в коротком танце была допущена ошибка на твиззлах, которая отбросила пару на 9 место. Однако благодаря идеальному исполнению произвольного танца, в котором по техники пара заняла 1 место они оказались в итоге четвёртыми.

Программы

Спортивные достижения 

 J = юниорский уровень

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы Франции